Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl srbský tenista Viktor Troicki.

Vítězem dvouhry se stal třetí nasazený hráč Viktor Troicki, jenž ve finále zdolal bulharskou turnajovou čtyřku Grigora Dimitrova po třísetovém průběhu 2–6, 6–1 a 7–6. O šampionu tak rozhodl až závěrečený tiebreak těsným dvoubodovým rozdílem 9–7, v němž Srb odvrátil mečbol. Bulharovi tak vrátil prohru z turnaje hraného týden předtím.

V probíhající sezóně si Troicki připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour, první od rok staré trofeje v Sydney.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Apia International Sydney 2016